Ошурки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ошурки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Ошурки — деревня в Судиславском районе Костромской области.